|}

Die Bahnstrecke Alba Iulia–Zlatna ist eine Nebenbahn in Rumänien. Sie verläuft überwiegend im Tal des Flusses Ampoi am Südrand des Trascău-Gebirges im Westen Siebenbürgens.

Geschichte 
Die Bahnlinie von Alba Iulia nach Zlatna wurde 1895 als Schmalspurbahn in Betrieb  genommen. 1984 wurde diese durch eine Normalspurbahn ersetzt. Da die ursprüngliche Strecke durch die Innenstadt von Alba Iulia führte (mit den Haltestellen Alba Iulia Cetate und Micești) und dort die Verlegung einer Normalspur nicht möglich war, wurde von der Bahnstrecke Alba Iulia–Târgu Mureș in Höhe der Ortschaft Bărăbanț eine Verbindung zum ursprünglichen Streckenverlauf am Bahnhof Șard-Ighiu hergestellt. Die Strecke verlängerte sich dadurch um ca. 4 km.

Heutige Situation 
Die Strecke ist eingleisig. Sie wurde 2006 von der privaten Gesellschaft Regiotrans übernommen. Es verkehren derzeit (2018) täglich vier Personenzüge in jede Richtung.

Quellen 

Bahnstrecke in Rumänien
Bahnstrecke Alba IuliaZlatna